Джон А́дамс:
 Адамс, Джон (1735—1826) — второй президент США (1797—1801).
 Адамс, Джон (1767—1829) — английский матрос, участник мятежа на корабле «Баунти».
  (род. 1938) — английский географ и энвайронменталист, почётный профессор Университетского колледжа Лондона.
 Адамс, Джон Бертрам (1920—1984) — английский физик.
 Адамс, Джон Бодкин (1899—1983) — английский врач и подозреваемый серийный убийца.
 Адамс, Джон Клейтон (1840—1906) — английский художник-пейзажист.
 Адамс, Джон Куинси (1767—1848) — шестой президент США (1825—1829), сын второго президента США.
 Адамс, Джон Кулидж (род. 1947) — американский композитор и дирижёр.
 Адамс, Джон Куч (1819—1892) — английский математик и астроном.
 Адамс, Джон Лютер (род. 1953) — американский композитор.
 Адамс, Джон Оттис (1851—1927) — американский художник-импрессионист.
 Адамс, Джон Фрэнк (1930—1989) — английский математик, один из основателей теории гомотопий.

В кинематографе 
 Джон Адамс (мини-сериал) — американский телевизионный сериал 2008 года.